In Your Room – singolo delle The Bangles del 1989
In Your Room – singolo di Toni Pearen del 1992 dall'album Intimate
In Your Room – singolo dei Depeche Mode del 1993
In Your Room – album dei Yazoo del 2008
In Your Room – album di Anneke van Giersbergen & Agua de Annique del 2009